Копач:
 Копач (прізвище)

Населені пункти та їхні частини
 Копач — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Копач — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Копач — частина села Менджехув у гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Копач — частина села Завада-Нова в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Копач — частина села Вадовиці-Дольне в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Копач — частина села Копениця в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства

Копач (Copaci) — село у повіті Хунедоара в Румунії . Входить до складу комуни Тотешть. 

 Копач (герб) —  Копач або Топач. (Topacz, Kopacz, Skrzydło, Ropacz. шляхетський і дворянський герб , яким користувалися 62 благородних роди Білорусі

Примітки